Dongas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bukit Dangas, kulle, Kepulauan Riau, 
 Pulau Dongas, ö, Kepulauan Riau, 

Robotskapade Indonesienförgreningar